Домбыралы́ (, до 2005 г. — Гуса́рка) — аул в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Кенесского сельского округа.Код КАТО — 113243100.

Этимология 
Назван в честь горы Домбыралы, расположенной в 35 километрах от самого аула.

География 
Аул расположен на берегу реки Канжыгалы, в центральной части района, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Акколь.

Абсолютная высота — 378 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,2°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,3°С. Среднемесячная температура января составляет около −15,3°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 420 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: город Акколь — на западе, село Рамадан — на юге, село Кенес — на северо-востоке.

Западнее аула проходит автодорога республиканского значения — А-1 (Астана — Петропавловск), севернее автодорога областного значения — КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское»

Население 
В 1989 году население аула составляло 1387 человек (из них русские — 55 %, немцы — 20 %).

В 1999 году население аула составляло 1245 человек (608 мужчин и 637 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 889 человек (451 мужчина и 438 женщин).

Улицы 

 ул. Азат
 ул. Алаш
 ул. Болашак
 ул. Достык
 ул. Жастар
 ул. Тауелсиздик

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района